Coahoma County, contea dello stato del Mississippi negli Stati Uniti d'America
Coahoma, città dello stato del Mississippi negli Stati Uniti d'America
Coahoma, città dello stato del Texas negli Stati Uniti d'America